Trauberg ist der Name folgender Personen:
 Ilja Sacharowitsch Trauberg (1905–1948), sowjetischer Regisseur und Drehbuchautor
 Leonid Sacharowitsch Trauberg (1902–1990), sowjetischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch
 Treuberg
 Treuburg
 Traugott